Ruak steht für:

 Mae Nam Ruak, Fluss an der Grenze zwischen Thailand und Myanmar

Ruak ist der Familienname folgender Personen:

 Taur Matan Ruak (* 1956), osttimoresischer Politiker
 Isabel Ruak Ferreira (* 1974), osttimoresische Politikerin und Juristin, siehe Isabel da Costa Ferreira